Kirillowa (, weibliche Form des Nachnamens Kirillow) ist der Familienname folgender Personen:

 Faina Michailowna Kirillowa (* 1931), sowjetisch-weißrussische Mathematikerin
 Irina Wladimirowna Kirillowa (* 1965), russische Volleyballspielerin
 Jelena Igorewna Kirillowa (* 1986), russische Basketballspielerin
 Tatjana Borissowna Kirillowa, sowjetisch-russische Skilangläuferin